Bolyai peut faire référence à :
 Farkas Bolyai (1775 - 1856), mathématicien hongrois,
 János Bolyai, (1802 - 1860), mathématicien hongrois, fils de Farkas Bolyai,
 Prix Bolyai, prix (nommé d'après János Bolyai) décerné à des mathématiciens,
 Bolyai, un cratère lunaire (nommé d'après János Bolyai).

Homonymie de patronyme